Die Liste der Rektoren der Sofioter Universität „Hl. Kliment Ohridski“ () führt alle Personen auf, die seit der Gründung der Universität Sofia 1888 in der bulgarischen Hauptstadt Sofia das Amt des Rektors ausgeübt haben. Bis zur Kommunistischen Machtergreifung und der darauffolgenden Gründung der Volksrepublik Bulgarien wurden die Rektoren aus des akademischen Kreise der Universität gewählt.

Benannt ist die Universität nach dem Gelehrten im Ersten Bulgarischen Reiches und Heiligen Kliment von Ohrid.

Rektoren (1919 bis 1970)

Rektoren (seit 1944)

Weblinks 
 

Sofia, Universitat
!Rektoren